AJZ steht für:
 Autonomes Jugendzentrum
 Australian Journal of Zoology, internationale zoologische Zeitschrift

ajz steht für:
 Amri (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mizo-Kuki-Chin-Sprache der einheimischen Karbi in Assam und Meghalaya

Abkürzung